Lerpwl kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Liverpool (grevskapshuvudort), England, 
 Liverpool (grevskap i Storbritannien, England, lat 53,42, long -2,92), 

Robotskapade Storbritannienförgreningar